In der Liste von Schulen in Nordrhein-Westfalen werden einige weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I und II (Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule, Sekundarschule und Berufskolleg) aufgelistet. Innerhalb der Schultypen sind die Orte alphabethisch sortiert. Lediglich im Abschnitt Gesamtschulen sind einige Schulen innerhalb von Kreisen zusammengefasst.

Gymnasium 
 Aachen
 Anne-Frank-Gymnasium Aachen
 Bischöfliches Pius-Gymnasium Aachen
 Couven-Gymnasium
 Einhard-Gymnasium
 Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen
 Inda-Gymnasium
 Kaiser-Karls-Gymnasium
 Rhein-Maas-Gymnasium Aachen
 St. Leonhard Gymnasium
 St. Ursula Gymnasium
 Viktoriaschule
 Altena
 Burggymnasium Altena
 Arnsberg
 Gymnasium Laurentianum Arnsberg
 Mariengymnasium Arnsberg
 Ahlen
 St. Michael
 Städtisches Gymnasium Ahlen
 Bad Münstereifel
 St. Michael-Gymnasium
 Erzbischöfliches St.-Angela-Gymnasium
 Bad Oeynhausen
 Immanuel-Kant-Gymnasium Bad Oeynhausen
 Bielefeld
 Ceciliengymnasium Bielefeld
 Hans-Ehrenberg-Schule
 Ratsgymnasium Bielefeld
 Gymnasium am Waldhof
 Gymnasium Heepen
 Bocholt
 Euregio-Gymnasium
 Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium
 Mariengymnasium
 St.Georg Gymnasium
 Bochum
 Gymnasium am Ostring
 Goethe-Schule
 Graf-Engelbert-Schule
 Schiller-Schule
 Bonn
 Aloisiuskolleg
 Amos-Comenius-Gymnasium
 Beethoven-Gymnasium
 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium
 Erzbischöfliches Clara-Fey-Gymnasium
 Clara-Schumann-Gymnasium
 Collegium Josephinum
 Ernst-Kalkuhl-Gymnasium
 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
 Friedrich-Ebert-Gymnasium
 Godesberger Privatschule
 Hardtberg-Gymnasium
 Helmholtz-Gymnasium
 Kardinal-Frings-Gymnasium
 Konrad-Adenauer-Gymnasium
 Erzbischöfliche Liebfrauenschule
 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium
 Otto-Kühne-Schule
 Sankt-Adelheid-Gymnasium
 Borken
 Gymnasium Mariengarden
 Gymnasium Remigianum
 Brilon
 Gymnasium Petrinum Brilon
 Broich
 Heilig-Geist-Gymnasium
 Bünde
 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
 Gymnasium am Markt
 Castrop-Rauxel
 Adalbert-Stifter-Gymnasium
 Ernst-Barlach-Gymnasium
 Coesfeld
 Gymnasium Nepomucenum Coesfeld
 Städtisches Heriburg-Gymnasium Coesfeld
 St.-Pius-Gymnasium Coesfeld
 Dinslaken
 Theodor-Heuss-Gymnasium
 Dormagen
 Norbert-Gymnasium
 Dorsten
 Gymnasium Petrinum Dorsten
 Gymnasium St. Ursula Dorsten
 Dortmund
 Bert-Brecht-Gymnasium
 Goethe-Gymnasium
 Gymnasium an der Schweizer Allee
 Heinrich-Heine-Gymnasium
 Heisenberg-Gymnasium
 Helene-Lange-Gymnasium
 Helmholtz-Gymnasium
 Immanuel-Kant-Gymnasium
 Käthe-Kollwitz-Gymnasium
 Karl-Müchler-Schule (privat)
 Leibniz-Gymnasium
 Mallinckrodt-Gymnasium
 Max-Planck-Gymnasium
 Phoenix-Gymnasium
 Privatgymnasium Stadtkrone (privat)
 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium
 Stadtgymnasium
 Dülmen
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
 Clemens-Brentano-Gymnasium
 Düren
 Burgau-Gymnasium Düren
 Gymnasium am Wirteltor Düren
 St.-Angela-Schule
 Rurtalgymnasium
 Stiftisches Gymnasium
 Düsseldorf
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
 Cecilien-Gymnasium
 Geschwister-Scholl-Gymnasium
 Görres-Gymnasium
 Gymnasium Koblenzer Straße
 Humboldt-Gymnasium
 Leibniz-Gymnasium
 Luisen-Gymnasium
 Marie-Curie-Gymnasium
 Schloß-Gymnasium Benrath
 St.-Ursula-Gymnasium
 Erzbischöfliches Suitbertus-Gymnasium
 Duisburg
 Leibniz-Gymnasium
 Steinbart-Gymnasium
 Abtei-Gymnasium
 Kopernikus-Gymnasium
 Max-Planck-Gymnasium
 Landfermann-Gymnasium
 Mercator-Gymnasium
 St. Hildegardis-Gymnasium
 Weiterbildungskolleg der Stadt Duisburg
 Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium
 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium
 Franz-Haniel-Gymnasium
 Albert-Einstein-Gymnasium
 Krupp-Gymnasium
 Enger
 Widukind-Gymnasium Enger
 Erkelenz
 Cusanus-Gymnasium Erkelenz
 Cornelius-Burgh Gymnasium
 Eschweiler
 Städtisches Gymnasium Eschweiler
 Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler
 Essen
 Luisenschule
 Alfred-Krupp-Schule
 B.M.V.-Schule Essen
 Burggymnasium Essen
 Don-Bosco-Gymnasium Essen
 Goetheschule Essen
 Gymnasium Borbeck
 Gymnasium Essen Nord-Ost
 Gymnasium Essen-Werden
 Gymnasium Essen-Überruhr
 Helmholtz-Gymnasium Essen
 Leibniz-Gymnasium
 Luisenschule Essen
 Maria-Wächtler-Gymnasium
 Mariengymnasium Essen-Werden
 Nikolaus-Groß-Abendgymnasium
 UNESCO-Schule Essen
Viktoria-Gymnasium
 Euskirchen
 Emil-Fischer-Gymnasium
 Marienschule
 Frechen
 Gymnasium der Stadt Frechen
 Gelsenkirchen
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
 Grillo-Gymnasium
 Leibniz-Gymnasium
 Max-Planck-Gymnasium
 Ricarda-Huch-Gymnasium
 Schalker Gymnasium
 Geseke
 Gymnasium Antonianum
 Gymnasium Eringerfeld
 Gladbeck
 Heisenberg-Gymnasium
 Ratsgymnasium
 Riesener-Gymnasium
 Goch
 Collegium Augustinianum Gaesdonck
 Grevenbroich
 Erasmus-Gymnasium
 Gronau
 Werner-von-Siemens-Gymnasium
 Gütersloh
 Evangelisch Stiftisches Gymnasium
Städtisches Gymnasium Gütersloh
 Gummersbach
 Städtisches Lindengymnasium
 Halle/Westfalen
 Kreisgymnasium Halle
 Haltern
 Joseph-König-Gymnasium Haltern am See
 Hamm
 Beisenkamp-Gymnasium Hamm
 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm
 Galilei-Gymnasium Hamm
 Gymnasium Hammonense
 Landschulheim Schloss Heessen, Gymnasium in freier Trägerschaft
 Märkisches Gymnasium Hamm
 Hemer
 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium
 Hennef
 Städtisches Gymnasium Hennef
 Herford
 Friedrichs-Gymnasium Herford
 Ravensberger Gymnasium Herford
 Königin-Mathilde-Gymnasium Herford
 Herne und Wanne-Eickel
 Haranni-Gymnasium
 Pestalozzi-Gymnasium Herne
 Otto-Hahn-Gymnasium
 Gymnasium Wanne
 Gymnasium Eickel
 Herten
 Städtisches Gymnasium Herten
 Höxter
 König-Wilhelm-Gymnasium
 Ibbenbüren
 Goethe-Gymnasium Ibbenbüren
 Johannes-Kepler-Gymnasium Ibbenbüren
 Hürth
 Albert-Schweitzer-Gymnasium
 Ernst-Mach-Gymnasium Hürth
 Iserlohn
 Gymnasium An der Stenner
 Gymnasium Letmathe der Stadt Iserlohn
 Märkisches Gymnasium Iserlohn
 Privatgymnasium Iserlohn
 Jülich
 Gymnasium Zitadelle Jülich
 Mädchengymnasium Jülich
 Gymnasium Haus Overbach
 Kaarst
 Georg-Büchner-Gymnasium der Stadt Kaarst
 Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst
Kalkar
 Jan-Joest-Gymnasium
 Kamp-Lintfort
 Georg-Forster-Gymnasium
 Kerpen
 Europagymnasium Kerpen
 Kevelaer
 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
 Köln
 Abendgymnasium Köln
 Albertus-Magnus-Gymnasium Köln
 Apostelgymnasium
 Deutzer Gymnasium Schaurtestraße
 Dreikönigsgymnasium
 Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium
 Erich-Kästner-Gymnasium Köln
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium
 Genoveva-Gymnasium
 Georg-Büchner-Gymnasium
 Gymnasium Rodenkirchen
 Hansagymnasium Köln
 Hildegard-von-Bingen-Gymnasium
 Humboldt-Gymnasium Köln
 Städtisches Hölderlin-Gymnasium Köln
 Erzbischöfliches Irmgardis-Gymnasium Köln
 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Köln-Buchheim
 Kaiserin-Augusta-Schule
 Kaiserin-Theophanu-Schule
 Gymnasium Kreuzgasse
 Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes
 Lessing-Gymnasium Köln
 Liebfrauenschule Köln
 Privatgymnasium Dialog
 Rhein-Gymnasium
 Schiller-Gymnasium Köln
 Erzbischöfliche Ursulinenschule Köln
 Krefeld
 Fichte-Gymnasium
 Gymnasium am Moltkeplatz
 Gymnasium Fabritianum
 Marienschule Krefeld
 Ricarda-Huch Gymnasium
 Lengerich/Westfalen
 Hannah-Arendt-Gymnasium
 Langenfeld (Rheinland)
 Konrad-Adenauer-Gymnasium
 Leverkusen
 Aloysianum Opladen
 Landrat-Lucas-Gymnasium
 Lise-Meitner-Gymnasium
 Marienschule Opladen
 Werner-Heisenberg-Gymnasium Leverkusen
 Lindlar
 Gymnasium Lindlar
 Lübbecke
 Wittekind-Gymnasium Lübbecke
 Lüdenscheid
 Geschwister-Scholl-Gymnasium
 Zeppelin-Gymnasium
 Bergstadt-Gymnasium
 Lüdinghausen
 Canisianum
 Meerbusch
 Städtisches Mataré-Gymnasium Meerbusch
 Städtisches Meerbusch-Gymnasium
 Menden (Sauerland)
 Walburgisgymnasium
 Städtisches Gymnasium an der Hönne
 Meschede
 Gymnasium der Benediktiner Meschede
 Mettingen
 Kardinal-von-Galen-Schulen
 Minden
 Besselgymnasium Minden
 Herder-Gymnasium Minden
 Ratsgymnasium Minden
 Mönchengladbach
 Bischöfliche Marienschule Mönchengladbach
 Gymnasium Odenkirchen
 Gymnasium Rheindahlen
 Hugo-Junkers-Gymnasium
 Stiftisches Humanistisches Gymnasium Mönchengladbach
 Moers
 Gymnasium Adolfinum
 Gymnasium in den Filder Benden
 Monheim am Rhein
 Otto-Hahn-Gymnasium
 Mülheim an der Ruhr
 Städtisches Gymnasium Broich
 Städtisches Gymnasium Heißen
 Münster
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
 Immanuel-Kant-Gymnasium (Münster-Hiltrup)
 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
 Marienschule Münster
 Pascal-Gymnasium Münster
 Gymnasium Paulinum
 Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
 Schillergymnasium Münster
 Gymnasium St. Mauritz
 Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
 Gymnasium Wolbeck
 Hansa-Berufskolleg
 Nettetal
 Werner-Jaeger-Gymnasium
 Neuenkirchen
Arnold-Janssen-Gymnasium (St. Arnold)
 Neuss
 Marie-Curie-Gymnasium Neuss
 Nelly-Sachs-Gymnasium
 Gymnasium Norf
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Neuss
 Gymnasium Marienberg
 Quirinus-Gymnasium Neuss
 Oberhausen
 Bertha-von-Suttner-Gymnasium (Oberhausen) 
 Elsa-Brändström-Gymnasium (Oberhausen) 
 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (Oberhausen) 
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Oberhausen) 
 Sophie-Scholl-Gymnasium (Oberhausen) 
 Oer-Erkenschwick
 Willy-Brandt-Gymnasium Oer-Erkenschwick
 Paderborn
 Goerdeler-Gymnasium Paderborn
 Pelizaeus-Gymnasium
 Reismann-Gymnasium Paderborn
 Gymnasium Schloß Neuhaus
 Gymnasium St. Michael Paderborn
 Theodorianum
 Pulheim
 Geschwister-Scholl-Gymnasium
 Abtei-Gymnasium Brauweiler
 Recklinghausen
 Gymnasium Petrinum Recklinghausen
 Hittorf-Gymnasium
 Rheda-Wiedenbrück
 Ratsgymnasium Rheda-Wiedenbrück
 Rheinberg
 Amplonius-Gymnasium Rheinberg
 Rheine
 Emsland-Gymnasium
 Kopernikus-Gymnasium Rheine
 Gymnasium Dionysianum
 Rietberg
 Gymnasium Nepomucenum Rietberg
 Solingen
 August-Dicke-Schule
 Gymnasium Schwertstraße
 Gymnasium Vogelsang
 Humboldtgymnasium
 Soest
 Archigymnasium Soest
 Aldegrever-Gymnasium
 Steinfurt
 Gymnasium Arnoldinum
 Gymnasium Borghorst
 Tecklenburg
 Graf-Adolf-Gymnasium
 Velbert
 Gymnasium Langenberg
 Viersen
 Clara-Schumann-Gymnasium
 Vlotho
 Weser-Gymnasium Vlotho
 Vreden
 Gymnasium Georgianum
 Waltrop
 Theodor-Heuss-Gymnasium
 Warendorf
 Gymnasium Laurentianum Warendorf
 Mariengymnasium Warendorf
 Augustin-Wibbelt-Gymnasium (Aufbaugymnasium)
 Wermelskirchen
 Städtisches Gymnasium Wermelskirchen
 Wesel
 Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel
 Konrad-Duden-Gymnasium Wesel
Willich
St.-Bernhard-Gymnasium
Lise-Meitner-Gymnasium
 Winterberg
 Geschwister-Scholl-Gymnasium
 Wipperfürth
 Engelbert-von-Berg-Gymnasium
 Erzbischöfliches St.-Angela-Gymnasium (Wipperfürth)
 Wuppertal
 Gymnasium Bayreuther Straße
 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium
 Carl-Fuhlrott-Gymnasium im Schulzentrum Süd
 Carl-Duisberg-Gymnasium im Schulzentrum Ost
 Gymnasium Vohwinkel im Schulzentrum West
 Gymnasium Am Kothen
 Gymnasium Sedanstraße
 Ganztagsgymnasium Johannes Rau
 Abendgymnasium Weiterbildungskolleg der Stadt Wuppertal
 Erzbischöfliches Gymnasium St. Anna
 Xanten
 Städtisches Stiftsgymnasium Xanten

Gesamtschule 
 Aachen
 Heinrich-Heine-Gesamtschule
 4. Gesamtschule 
 Ahlen
 Fritz Winter Gesamtschule
 Bielefeld
 Georg-Müller-Schule
 Martin Niemöller Gesamtschule
 Gesamtschule Quelle
 Gesamtschule Rosenhöhne
 Gesamtschule Stieghorst
 Bocholt
 Gesamtschule Bocholt
 Bochum
 Erich Kästner-Schule
 Heinrich-Böll-Gesamtschule
 Maria Sibylla Merian-Gesamtschule
 Matthias-Claudius-Schulen
 Willy-Brandt-Gesamtschule (Bochum)
 Bonn
 Elisabeth-Selbert-Gesamtschule
 Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel
 Bünde
 Erich-Kästner-Gesamtschule
 Gesamtschule Das Forscherhaus
Castrop-Rauxel
 Willy-Brandt-Gesamtschule (Castrop-Rauxel)
 Dortmund
 Anne-Frank-Gesamtschule
 Europaschule Dortmund
 Gesamtschule Brünninghausen
 Gesamtschule Gartenstadt
 Gesamtschule Scharnhorst
 Geschwister-Scholl-Gesamtschule
 Gustav-Heinemann-Gesamtschule
 Heinrich-Böll-Gesamtschule
 Karl-Müchler-Schule (privat)
 Martin-Luther-King-Gesamtschule
 Düren
 Anne-Frank-Gesamtschule 
 Heinrich-Böll-Gesamtschule 
 Düsseldorf
 Heinrich-Heine-Gesamtschule
 Hulda-Pankok-Gesamtschule
 Joseph-Beuys-Gesamtschule
 Maria-Montessori-Gesamtschule (Lindenstraße)
 Dieter-Forte-Gesamtschule
 Gesamtschule Stettiner Straße
 Lise-Meitner-Gesamtschule
 Gesamtschule Globus am Dellplatz
 Duisburg
 Gesamtschule Emschertal
 Herbert-Grillo-Gesamtschule
 Gesamtschule DU-Süd
 Gesamtschule Walsum
 Gesamtschule Erich-Kästner
 Gesamtschule Gottfried-Wilhelm-Leibniz
 Gesamtschule Rheinhausen (Am Körnerplatz)
 Gesamtschule Aletta-Haniel
 Gesamtschule Heinrich-Heine
 Gesamtschule Meiderich
 Gesamtschule Mitte
 Theodor-König-Gesamtschule
 Essen
 Frida-Levy-Gesamtschule
 Städtische Gesamtschule Holsterhausen
 Gelsenkirchen
 Evangelische Gesamtschule Bismarck
 Gesamtschule Berger Feld
 Gesamtschule Buer-Mitte
 Gesamtschule Erle
 Gesamtschule Horst
 Gesamtschule Ückendorf
 Hemer
 Gesamtschule Hemer
 Herford
 Gesamtschule Friedenstal
 Herne
 Erich-Fried-Gesamtschule
 Gesamtschule Wanne-Eickel
 Mont-Cenis-Gesamtschule (Herne-Sodingen)
 Hiddenhausen
 Olof-Palme-Gesamtschule
 Iserlohn
 Städtische Gesamtschule
 Gesamtschule Seilersee
 Kirchlengern
 Erich-Kästner-Gesamtschule
 Kreis Kleve
 Gesamtschule Kevelaer-Weeze
 Gesamtschule Am Brink (Emmerich)
 Gesamtschule Mittelkreis (Goch)
 Joseph-Beuys-Gesamtschule Kleve
 Gesamtschule Geldern
 Gesamtschule am Forstgarten (Kleve)

 Köln
 Gesamtschule Holweide
 Lise-Meitner-Gesamtschule
 Löhne
 Bertolt-Brecht-Gesamtschule
 Kreis Mettmann
 Peter-Ustinov-Schule (Monheim am Rhein)
 Gesamtschule Haan

 Bettine-von-Arnim-Gesamtschule (Langenfeld)
 Martin-Luther-King-Gesamtschule (Ratingen)

 Gesamtschule Berliner Ring (Monheim)
 Gesamtschule Velbert-Neviges
 Gesamtschule Heiligenhaus
 Gesamtschule Velbert
 Minden
 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule
 Mülheim an der Ruhr
 Gustav-Heinemann-Gesamtschule
 Rhein-Kreis Neuss
 Gesamtschule Kaarst (Kaarst-Büttgen)
 Janusz-Korczak-Gesamtschule (Neuss)
 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule  (Dormagen)
 Gesamtschule Norf (Neuss)
 Gesamtschule Nordstadt
 Gesamtschule an der Erft (Neuss)
 Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule (Grevenbroich)
 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule (Grevenbroich)
 Gesamtschule Jüchen
 Gesamtschule Comeniusschule (Weberstraße)
 Oberhausen
 Fasia-Jansen-Gesamtschule
 Heinrich-Böll-Gesamtschule
 Gesamtschule Osterfeld
 Gesamtschule Weierheide
  Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis)
 Leonardo da Vinci-Sekundarschule Overath
 Spenge
 Regenbogen-Gesamtschule
 Kreis Viersen:
 Gesamtschule Brüggen (Brüggen)
 Gesamtschule Kempen (Kempen)
 Gesamtschule Nettetal (Breyell) 
 Anne-Frank-Gesamtschule (Viersen)
 Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (Willich)
 Rupert-Neudeck-Gesamtschule (Tönisvorst)
 Robert-Schuman-Gesamtschule (Willich)
 Wuppertal
 Erich-Fried-Gesamtschule (Ronsdorf)
 Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule (Elberfeld)
 Pina-Bausch-Gesamtschule (ehem. Gesamtschule Vohwinkel)
 Gesamtschule Langerfeld
 Gesamtschule Barmen
 Kreis Wesel
 Ernst-Barlach-Gesamtschule Dinslaken
Gesamtschule Hünxe

Sekundarschule 
 Dortmund
 Reinoldi-Sekundarschule
 Minden
 Sekundarschule Am Wiehen
 Vlotho
 Weser-Sekundarschule

Realschule 
 Geseke
 Realschule Eringerfeld
 Frechen
 Realschule der Stadt Frechen
 Bielefeld
 Realschule Senne
 Brackweder Realschule
 Kuhlo Realschule
 Luisenschule
 Heeper Realschule
 Bonn
 Realschule Beuel
 Bünde
 Realschule Bünde-Mitte
 Realschule Bünde-Nord
 Castrop-Rauxel
 Fridtjof-Nansen-Realschule
 Dortmund
 Albert-Einstein-Realschule
 Albert-Schweitzer-Realschule
 Albrecht-Dürer-Realschule
 Droste-Hülshoff-Realschule
 Gertrud-Bäumer-Realschule
 Johann-Gutenberg-Realschule
 Marie-Reinders-Realschule
 Max-Born-Realschule
 Nikolaus-Kopernikus-Realschule
 Ricarda-Huch-Realschule
 Robert-Koch-Realschule
 Theodor-Heuss-Realschule
 Wilhelm-Busch-Realschule
 Wilhelm-Röntgen-Realschule
 Duisburg
 Realschule Fahrn
 Enger
 Realschule Enger
 Essen
 Elsa Brändström Realschule
 Bertha von Suttner Realschule
 Theodor Goldschmidt Realschule
 Helene Lange Realschule
 Franz Dinnendahl Realschule
 Realschule Essen-Überruhr
 Gronau
Fridtjof-Nansen-Realschule
 Herford
 Geschwister-Scholl-Schule Herford
 Otto-Hahn-Schule Herford
 Ernst-Barlach-Realschule Herford
 Löhne
 Realschule Löhne
 Goethe-Realschule Löhne
 Oberhausen
 Anne-Frank-Realschule
 Friedrich-Ebert-Realschule
 Theodor-Heuss-Realschule
 Soest
 Christian-Rohlfs-Realschule
 Hansa-Realschule
 Spenge
 Realschule Spenge
 Vlotho
 Realschule Vlotho
 Wipperfürth
 Hermann-Voss-Realschule
 Wuppertal
 Realschule Vohwinkel
 Hermann-von-Helmholtz-Realschule
 Realschule Hohenstein
 Friedrich-Bayer-Realschule im Schulzentrum Süd
 Realschule Leimbacher Straße
 Max-Planck-Realschule im Schulzentrum Ost
 Realschule Neue Friedrichstraße
 Abendrealschule Weiterbildungskolleg Hohenstein

Hauptschule 
 Bünde
 Hauptschule Bünde
 Dortmund
 Emscherschule Aplerbeck
 Hauptschule am Externberg
 Hauptschule Husen
 Hauptschule Kley
 Hauptschule Scharnhorst
 Hauptschule Westerfilde
 Jeanette-Wolff-Schule
 Konrad-von-der-Mark-Schule
 Schule am Hafen
 Enger
 Rolf-Dircksen-Hauptschule
 Enger
 Hauptschule Enger-West
 Oberhausen
 Albert-Schweitzer-Hauptschule
 Hauptschule Alstaden
 Hauptschule Eisenheim
 Hauptschule St. Michael
 Wipperfürth
 Konrad-Adenauer-Hauptschule
 Wuppertal
 Hauptschule Cronenberg
 Katholische Hauptschule Wuppertal-West
 Katholische Hauptschule Carnaper Straße
 Hauptschule Langerfeld
 Hauptschule Barmen-Südwest
 Hauptschule Elberfeld-Mitte
 Hauptschule Oberbarmen
 Hauptschule am Katernberg
 Hauptschule Wichlinghausen
 Hauptschule Vohwinkel im Schulzentrum West
 Hauptschule Barmen-Rott
 Hauptschule Uellendahl

Berufskolleg 
 Bünde
 Erich-Gutenberg-Berufskolleg Bünde
 Bocholt
 Berufskolleg Bocholt-West
Berufskolleg Am Wasserturm
 August-Vetter Berufskolleg
 Herford
 Anna-Siemsen-Berufskolleg
 Berufskolleg am Wilhelmsplatz
 Elisabeth-von-der-Pfalz-Berufskolleg
 Friedrich-List-Berufskolleg Herford
 Wilhelm-Normann-Berufskolleg
 Berufskolleg der Arbeiterwohlfahrt
 Fachschule für Agrarwirtschaft Herford
Dortmund
 Agricola-Berufskolleg
 Anna-Zillken-Berufskolleg (privat)
 CJD Christophorusschule Dortmund (Förderberufskolleg)
 Dortmunder Berufskolleg für Gymnastik
 Fritz-Henßler-Berufskolleg
 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg
 Karl-Schiller-Berufskolleg
 Konrad-Klepping-Berufskolleg
 Leopold-Hoesch-Berufskolleg
 Paul-Ehrlich-Berufskolleg
 Robert-Bosch-Berufskolleg
 Robert-Schuman-Berufskolleg
 Rudolf-Steiner-Berufskolleg (privat)
 Wihoga, Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie (privat)
 Duisburg
 Sophie-Scholl Berufskolleg
 Essen
 Berufskolleg Ost der Stadt Essen
 Iserlohn
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn
 Köln
 Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg
 Berufskolleg an der Lindenstraße
 Berufskolleg Deutzer Freiheit
 Erich-Gutenberg-Berufskolleg Köln
 Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg
 Joseph-DuMont-Berufskolleg
 Richard-Riemerschmid-Berufskolleg
 Oberhausen
 Hans-Böckler-Berufskolleg
 Hans-Sachs-Berufskolleg
 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg
 Löhne
 August-Griese-Berufskolleg
 Mettmann
 Berufskolleg Neandertal
 Münster
 Adolph-Kolping-Berufskolleg
 Hansa-Berufskolleg Münster
 Olsberg
 Berufskollege Olsberg des Hochsauerlandkreises
 Siegen
 Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein
 Soest
 Börde-Berufskolleg
 Hubertus-Schwartz-Berufskolleg
 Wuppertal
 Berufskolleg Werther Brücke
 Berufskolleg Elberfeld
 Berufskolleg am Haspel
 Berufskolleg Kohlstraße
 Berufskolleg am Kothen
 Berufskolleg Barmen
 Ita Wegman Berufskolleg – Bildungszentrum für soziale Berufe
 Bergisches Studieninstitut für Kommunale Verwaltung
 Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik
 Evangelistenschule Johanneum
 Predigerseminar
 Technische Akademie Bergisch Land
 Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten
 Recklinghausen
 Max-Born Berufskolleg
 Herwig-Blankertz Berufskolleg
 Kuniberg Berufskolleg

Staatlich anerkannte Ersatzschule 
 Bonn
 Otto-Kühne-Schule
 Herne und Wanne-Eickel
 Hiberniaschule
 Königswinter
 CJD Jugenddorf-Christophorusschule
 Stadtlohn
  St.-Anna-Realschule

Förderschulen für Gehörlose 
 Büren
 Moritz-von-Büren-Schule

Weitere 
 Essen
 Ruhr-Kolleg (Tagesschule des Zweiten Bildungsweges)
 Bonn
 Bonn International School
 Bielefeld
 Laborschule Bielefeld (Alternativschule)
 Münster
 Clemensschule Hiltrup (Grundschule)

Einzelnachweise 

!
NordrheinWestfalen